

Дерло — річка, ліва притока Дністра

Дерло — село в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства